Муниципалитет Хунин  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 2260 км². Население — 90305 человек. Плотность населения — 39,96 чел./км².

Административный центр — Хунин.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Хенераль-Ареналес
на северо-востоке — с муниципалитетом Рохас
на востоке — с муниципалитетом Чакабуко
на юго-востоке — с муниципалитетом Брагадо
на юге — с муниципалитетом Хенераль-Вьямонте
на юго-западе — с муниципалитетом Линкольн
на западе — с муниципалитетом Леандро-Нисефоро-Алем

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес